Viral steht für:
 Viral (Film), US-amerikanischer Horrorfilm von Henry Joost und Ariel Schulman (2016)

viral bezieht sich auf:
 biologisch und medizinisch auf Viren
 gesellschaftlich auf ein Internetphänomen

Siehe auch:

 Virals (Begriffsklärung)